

Важнейшие события 
 Маньчжурское завоевание Китая (1644—1683). Война саньфань (1673—1681).
 Компания Гудзонова залива основана (1670). Поход на Панаму (1671). Война Короля Филипа (1675—1676) между англичанами и индейцами.
 Крестьянская война под предводительством Степана Разина (1670—1671).
 Государство маратхов образовано в Индии (1674).
 Великая Турецкая война. Польско-турецкая война (1672—1676). Русско-турецкая война (1676—1681). Чигиринские походы (1676—1678).
 Голландская война (1672—1678). Нимвегенские мирные договоры (1678—1679). Датско-шведская война (1675—1679).
 Во Франции «Восстание гербовой бумаги» (1675). «Дело о ядах» (1675—1682).
 В Англии «Билль об отводе» (1678; Тори; Виги). Преследования католиков (1678—1681; «Папистский заговор»). «Хабеас корпус акт» (1679).
 Великая чума в Вене (1679).

Правители 
 1676—1682 — правление Фёдора Алексеевича.
 Леопольд I, император (1658—1705).

Культура 
 Буало, Никола (1636—1711). «Поэтическое искусство» (1674).
 «Житие протопопа Аввакума» (1675).
 Спиноза, Бенедикт (1632—1677). «Этика» (1677).

Наука 
 Христиан Гюйгенс (1629—1695). «Маятниковые часы» (1673).
 Скорость света измерена (1676; Оле Рёмер).
 Мальпиги, Марчелло (1628—1694). «Анатомия растений» (1679).

См. также

Примечания 

1670-е годы